Moro Naba Kom II (né en 1890 mort le ) était un roi (Moro Naba) de Ouagadougou au Burkina Faso intronisé en 1905 comme  Moro Naba.

Biographie 
Sous le règne de son père Moro Naba Siguiri,  Saidou Congo exerce la fonction de Djiba Naba. À la mort de son père le  et malgré son jeune âge de 16 ans il est imposé comme Moro Naba par l'administration coloniale française le 27 février malgré les réticences du collège électoral traditionnel Mossi. 

Pendant la Première Guerre mondiale le Moro Naba envoie des milliers de soldat combattre aux côtés de la France et il obtient le  que le territoire voltaïque soit détaché de la colonie du Haut-Sénégal. Toutefois le Gouvernement français décide le  la suppression de la colonie française de la Haute-Volta 

En 1937 les difficultés à administrer le pays et les réclamations du Moro Naba amènent le gouvernement français à effectuer une réorganisation de la Côte d'Ivoire dans laquelle avait été intégrée la plus grande partie de la Haute-Volta sous le nom de « Haute Côte d'Ivoire » en nommant en 1938 un administrateur colonial résident à Ouagadougou. Naba Kom II est décoré en 1939 de la Légion d'honneur et deux de ses fils le Djiba Naba et le Doulougou Naba s'engagent dans l'armée lors du conflit avec l'Allemagne. En 1940 le  Moro Naba assiste à l'effondrement de la puissance coloniale et il meurt en mars 1942. Son fils, Moro Naba Sagha II, lui succède

Notes et références

Source 
 .

Articles connexes 
 Royaume mossi
 Histoire du Burkina Faso

Roi mossi
Personnalité politique burkinabé
Décès en mars 1942
Naissance en 1890
Roi de Ouagadougou